DQS peut désigner :
 DQS, une société allemande qui regroupe l’ensemble des entreprises réunies sous le nom de DQS Group ;
 De Quervain syndrome (en français, syndrome de De Quervain), une tendinite de la gaine ou du tunnel qui entoure deux tendons qui contrôlent le mouvement du pouce.